Маркранштедт () — город в Германии, в земле Саксония. Подчинён административному округу Лейпциг. Входит в состав района Лейпциг. Население составляет 14894 человек (на 2014 год). Занимает площадь 58,27 км². Официальный код — 14 3 79 460.

Город подразделяется на 17 городских районов.

Достопримечательности 
 Церковь св. Лаврентия (1518—1525)
 Романские церкви в Кульквитце и Франкенхайме
 Альтранштедтский замок — в 1706—1707 годах штаб-квартира шведского короля Карла XII, и место заключения Альтранштедтского мирного договора между Швецией и Саксонией, о чём напоминают установленный в 1907 году памятный обелиск и музей в замке.

Ссылки 
 www.markranstaedt.de Официальная страница